Wolfgang Peters (1929–2003) nyugatnémet válogatott német labdarúgó, csatár
Wolfgang Peters (1948) nyugatnémet szlalom kenus, olimpikon